Pierre Lacroix (1912-1994), dessinateur français ;
 Pierre Lacroix (1935-2019), joueur français de rugby à XV ;
 Pierre Lacroix (1948-2020), joueur et manager de hockey sur glace canadien ;
 Pierre D. Lacroix (1950), illustrateur et musicien québécois.
 Pierre Lacroix (1959), joueur de hockey sur glace canadien.